Второй дивизион Чили 1968 () — 17-й сезон второй по значимости лиги чемпионата Чили. Лигу пополнил «Сан-Луис Кильота», вылетевший из Примеры, а также «Наваль де Талькауано».

Клубы-участники

Первый этап

Турнир за чемпионство

Турнир на вылет

Ссылки 
 Статистика на сайте rsssf.com  

1968
Спорт в Чили в 1968 году
Чили